Wat zou je doen? / Spaar me, Reclameplaatje van de Rijkspostspaarbank uit 1961, uitgevoerd door Orkest Ger van Leeuwen
Wat zou je doen (BLØF), een single van BLØF uit 1998
Wat zou je doen (Wim Soutaer), een single van Wim Soutaer uit 2003
Wat zou je doen (Marco Borsato & Ali B), een single van Marco Borsato & Ali B uit 2004